Okresní soud v Plzni existoval v letech 1850–1960. Od té doby může jít o nepřesné označení některého ze tří okresních soudů, které sídlí v Plzni:
 Okresní soud Plzeň-město – jen pro město Plzeň
 Okresní soud Plzeň-jih – pro obce na jih od Plzně
 Okresní soud Plzeň-sever – pro obce na sever od Plzně

Vývoj soudního okresu 
Do dřívějšího politického okresu Plzeň patřily dva soudní okresy, plzeňský a blovický. Pod plzeňský okresní soud, který sídlil v budově krajského soudu, spadaly původně tehdy samostatné obce: Bolevec, Božkov, Bukovec, Černice (1942 připojeny k Plzni), Červený Hrádek (1949 připojen k Plzni), Dolany, Doubravka (1924 připojena k Plzni), Doudlevce (1924 připojeny k Plzni), Druztová, Horní Bříza, Hradiště (1942 připojeno k Plzni), Hromnice, Chotiná, Chrást, Kostelec, Koterov (1942 připojen k Plzni), Křimice, Kyšice, Ledce, Letkov, Lhotka, Litice (1949 připojeny k Plzni), Lobzy (1924 připojeny k Plzni), Nadryby, Nekmíř, Německá Bříza, Nebřem, Nynice, Planá, Plzeň, Příšov, Radobyčice (1949 připojeny k Plzni), Radčice, Senec, Skvrňany (1924 připojeny k Plzni), Starý Plzenec, Tatiná, Tlučná, Třemošná, Újezd (1942 připojen k Plzni), Útušice, Vejprnice, Vochov, Záluží, Zruč, Žichlice a Žilov.

Postupně byly připojovány další obce. Z blovického soudního okresu sem byla převedena roku 1873 obec Štěnovice, roku 1876 obce Čižice a Štěnovický Borek a roku 1934 obec Losiná. Ze soudního okresu Rokycany byla v roce 1889 přeřazena obec Dýšina. Po německé okupaci byly ze zabraných okresů připojeny obce Líně a Nová Ves a části katastrů Litic a Nýřan. Při poválečných změnách se působnost okresního soudu Plzeň rozšířila ještě na obce Sedlecko, Smědčice, Šťáhlavy a Tymákov (od okresního soudu Rokycany), Lhota a Šlovice (od okresního soudu Dobřany), Trnová (od okresního soudu Plasy) a Nebílovy a Šťáhlavice (od okresního soudu Blovice).

Reference 

Zaniklé organizace v Plzni
Zaniklé soudy